

Film
Clothes Make the Man – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Clothes Make the Man – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis

TV
Clothes Make the Man – episodio del 1957 della serie tv Schlitz Playhouse of Stars